Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Qatar ExxonMobil Open 2016 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl čtvrtý nasazený tenista a španělská světová sedmička David Ferrer, kterého v úvodním kole vyřadil Ukrajinec Illja Marčenko. Ten došel až do semifinále.
 
Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Srb a první hráč světa Novak Djoković, jenž ve finále za 73 minut zdolal španělskou turnajovou dvojku Rafaela Nadala po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo jubilejní šedesátý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Djoković zvítězil v devátém z posledních deseti vzájemných utkání a vůbec poprvé se ujal v sérii vedení 24–23 na zápasy. Jednalo se o jeho nejhladší výhru nad Španělem, jenž odehrál 99. finálový duel v kariéře. Srbská jednička tak navýšila aktivní bilanci zápasů 85–5 uskutečněných za předchozí rok, v jejímž rámci držel proti hráčům elitní desítky poměr 35–5.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2016
ATP World Tour 2016